Акользин — многозначный термин:

Фамилия 
 Акользин, Вадим — израильский фигурист, выступавший в индивидуальном и парном катании, чемпион Израиля в парном фигурном катании.
 Акользин, Фёдор Павлович (1925—1997) — полный кавалер ордена Славы.

Населённый пункт 
 Акользин — хутор в Чернышковском районе Волгоградской области России.